Ludwig Traube (1861-1907) – filologo classico, paleografo e latinista tedesco
 Ludwig Traube (1818-1876) – medico tedesco